Anclam (historisch für Anklam in Mecklenburg-Vorpommern) steht für
 Kurt Anclam (* 1918), deutscher Politiker, Mitglied des Staatsrates der DDR
 Zeche Anclam im Ruhrgebiet
Siehe auch:
 Anklam (Begriffsklärung)